Die Communauté de communes de la Haute Ariège ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ariège in der Region Okzitanien. Sie wurde am 16. September 2016 gegründet und umfasst heute 52 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Luzenac.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes d’Auzat et du Vicdessos,
 Communauté de communes des Vallées d’Ax und
 Communauté de communes du Donezan.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Sinsat und Aulos zur Commune nouvelle Aulos-Sinsat zusammengelegt, die bis dahin selbstständigen Gemeinden Vicdessos, Goulier, Sem und Suc-et-Sentenac zur Commune nouvelle Val-de-Sos zusammengelegt. Die Communes nouvelles wurden in den Gemeindeverband aufgenommen. Dies reduzierte die Anzahl seiner Gemeinden von 56 auf 52.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Haute Ariege
Gegründet 2016